

Pessoas
Levin Schücking
Carl Levin
Gilbert Levin
Hans-Levin von Barby
Ira Levin
Kevin Levin
Leonid Levin
Rob Levin
Tony Levin

Pessoas
2076 Levin

Veja também
Levine

Desambiguações de sobrenomes